3 miejscowości w Polsce: 
 Czarnkowo – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino.
 Czarnkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo 
 Czarnkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Marianowo

Zobacz też: Czarnków